Красное Село — топоним:

Белоруссия 
 Красное Село — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Красное Село — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Красное Село — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Красное Село — до 1958 г. название посёлка Красносельский в Волковысском районе Гродненской области.

Польша 
 Красное Село — село в Подляском воеводстве Бельского повята.

Россия 
 Красное Село — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Красное Село — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Красное Село — село в Хунзахском районе Дагестана
 Красное Село — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Село Красное — слобода в составе города Киров Кировской области.
 Красное Село — село, включённое в состав города Старый Крым Крыма.
 Красное Село — старинное село, вошедшее в состав Москвы.
 Красное Село — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Красное Село — город в составе Красносельского района Санкт-Петербурга.

Станции 
 «Красное село» — станция Софийского метрополитена.
 Красное Село — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.

См. также